

Architettura 
 Torre dei Nerli – edificio storico a Firenze
 Cappella Pieri Nerli – edificio religioso nel comune di Monteroni d'Arbia, Toscana

Famiglie 
 Nerli – famiglia nobile fiorentina di parte guelfa

Persone 
 Domenico Ballati-Nerli – vescovo cattolico italiano
 Filippo de' Nerli – storico italiano
 Girolamo Nerli – pittore italiano
 Lina Nerli Taviani – costumista italiana

Altro 
 Pala Nerli – dipinto a olio su tavola di Filippino Lippi

Pagine correlate 
 Francesco Nerli